Вита́лий Влади́мирович Оре́хов (20 июля 1937, Тула — 16 ноября 2014, Красноярск) — советский и российский , народный архитектор Российской Федерации (2003), заслуженный архитектор РСФСР (1978), член-корреспондент АХ РСФСР (1988), РАСН (с 1998 года).

Биография 
Родился в Туле 20 июля 1937 года. Отец Орехова, Владимир Георгиевич Орехов, военный. Мать Орехова Мария, архитектор.

Все родственники и по матери, и по отцу выходцы из этого старинного города мастеров. Дед со стороны отца был известным кузнецом на Тульском оружейном заводе. Перед проходной стоит еще дореволюционный памятник Петру I, самодержец с молотом у наковальни. Вот как раз наковальню и сделал дед Виталия Владимировича. В 1715 году по указу Петра I в тульской слободе было решено организовать производство фузей — ружей. Для этого в Тулу был направлен посланник, под началом которого и должно было  быть организовано это производство. Приехав, он остановился в доме "пожиточного кузнеца Никифора Орехова". Что касается материнской линии, то тут история семьи до определенного времени была покрыта завесой тайны. Все дело в том, что родители бабушки Виталия Владимировича, были речными судовладельцами на паях. В советские годы таким прошлым было опасно гордиться.

На смену династии оружейников пришла династия архитекторов. В семье Ореховых не одно поколение зодчих родилось. С архитектурой свою жизнь связали мать Виталия Владимировича, он сам, брат матери, двоюродная сестра. А двоюродный брат по отцовской линии стал знаменитым на весь мир скульптором.

— Мама хотела сделать из меня музыканта, - вспоминает Виталий Орехов. — Дело в том, что мой дед - её отец - в своё время обучил игре на фортепиано всех трёх дочерей. Несмотря на то что он был из рода крепостных, дед считал — детям необходимо дать широкое образование. Видимо мама решила действовать таким же методом и в моем воспитании - сделать музыку главным в жизни. Я честно ходил на занятия и даже закончил музыкальную школу, но музыкантом себя не видел. Уже в детские годы понимал, что хорошего исполнителя из меня не выйдет.

Маленький Виталий хотел быть, как мама — архитектором. В своё время ей довелось работать в мастерской Щусева, который построил Мавзолей, гостиницу «Москва», театр в Ташкенте и ряд других известных объектов, из которых мама Виталия Владимировича участвовала в разработке проекта печально известного дома на Лубянке.

Виталий Орехов с 11 лет уже начал целенаправленную подготовку в профильный институт: изучал книги по архитектуре и много рисовал.

Отец Орехова, Владимир Георгиевич Орехов, был далёк и от архитектуры, и от музыки, он был военным. Изначально он учился в московском Бауманском институте. Потом ушёл в военную бронетанковую академию. Специфика службы отца вносила коррективы в жизни всей семьи. Его регулярно пересылали по службе из одного города в другой. Семье приходилось переезжать вместе с ним. Так перед самой войной в 1941 году, отца направили в Ульяновск. Там семья и встретила День Победы.

После войны, в 1946 году, отца перевели в Харьков. В 1951 году отца Виталия Владимировича перевели в Ленинград. После окончания школы Орехов не отказался от своих первоначальных планов стать архитектором и поступил в 1954 году в Ленинградский инженерно-строительного институт (ЛИСИ). Благодаря тому, что был золотым медалистом, ему пришлось сдавать только экзамен по рисунку. С 1954 по 1960 года учился на архитектурном факультете. По итогам учёбы Виталию Владимировичу предложили работать в Ленинграде, но он сам был против этого и решил перераспределиться в Новосибирск. Но в сценарий вмешалась судьба. На защите диплома присутствовали гости из Красноярска, таким образом проектные институты высматривали подходящие кадры. Им приглянулся студент Орехов. Предложили поехать в Красноярск. Он без колебаний согласился, так как ему пообещали, что в Сибири он сможет реализовать свой проект стадиона (такой была тема диплома). И, как говорил Виталий Владимирович, он был настолько наивен, что поверил всему, что говорили. Так и оказался в 1960 году в столице Красноярского края. Орехов был направлен на работу в Красноярский проектный институт «Горстройпроект», где прошёл путь от архитектора до руководителя архитектурной мастерской. С 1979 года начальник архитектурной мастерской АМ-8. В 1989 г. он перешёл на работу в творческую мастерскую «Архпроект». Главный архитектор Центрального стадиона и Дворца спорта имени И. С. Ярыгина на о. Отдыха, Дворца пионеров и школьников (в соавторстве с В. Васильевым), высотного здания на Стрелке, стадиона «Локомотив» в Красноярске и др.

Семья 
Супруга: Орехова (Цанкель) Эмма Иосифовна. Дети: Орехова Марина Витальевна, Орехова Мария Витальевна

Профессиональная деятельность

Реализованные проекты 
 Молодёжное кафе «Бирюса». В соавторстве с архитекторами Ниринбергом Павлом Рафаиловичем и Поповым. 1962.
 Реконструкция интерьера гостиницы «Север». 1964.
 Центральный стадион на о. Отдыха. 1965—1968 гг.
 Спортивно-прокатная база на о. Отдыха в соавторстве с архитектором Васильевым. 1967.
 Спальный корпус «Строитель» на 144 места курорта озера Шира в соавторстве с архитектором Скакуновым. 1968.
 Стартовый павильон лыжного стадиона. 1977.
 Реконструкция интерьера городского дома культуры в соавторстве с архитектором Демирхановым Арэгом Саркисовичем и скульптором Зеленовым.
 Колористическое решение фасадов института цветных металлов. 1978.
 Красноярский государственный цирк. Переработка типового проекта. 1971.
 Реконструкция интерьеров горисполкома. 1979.
 Дворец спорта имени Ивана Ярыгина на о. Отдыха в соавторстве с архитектором Агафоновым. 1981.
 Стадион «Локомотив» на 6500 мест в соавторстве с архитектором Муравьёвым Борисом Александровичем. 1983. - Стадион «Локомотив» открыт в 1930-х годах прошлого столетия и носит имя одного из первых добровольных спортивных обществ в СССР. Общество «Локомотив» объединяло спортсменов-любителей, работающих в системе железнодорожного транспорта и связанных с ним предприятий организаций. В обществе успешно развивались такие направления, как футбол, волейбол и хоккей с мячом. Нынешнее здание спортивного комплекса, а также трибуны и открытые площадки построены в 1983 г. в ходе полной реконструкции стадиона. За долгие годы работы спортивного комплекса «Локомотив» на его площадках прошло немало крупных спортивных соревнований: чемпионаты СССР и России по регби, спидвею, бейсболу, футболу, хоккею с мячом, городские, региональные и зональные турниры. Постоянно организовывалось массовое катание на коньках, занятия физкультурой для детских учреждений, школ, техникумов и вузов города. С 18.01.2013 право оперативного управления спортивным комплексом «Локомотив» получило Краевое государственное автономное учреждение «Региональный центр спортивных сооружений».
 30-ти этажный инженерно-лабораторный корпус института КАТЭКНИИуголь в соавторстве с архитектором Петровой Ниной Васильевной, начало строительства 1989 г.
Здание КАТЭКНИИУголь было построено за 9 месяцев в 1989 году, по экспериментальной технологии, «наращиванием» этажа над этажом. Конструкции были почти завершены, когда в связи с финансовыми трудностями в годы реформ строительство остановилось. В настоящее время существуют проекты завершения здания и пуска в эксплуатацию по другому назначению. (БЦ «Панорама»)
 Дворец пионеров на 1200 посещений в соавторстве с архитектором Васильевым. 1984.
 Жилые индивидуальные 9-ти этажные дома по ул. 9 Января, 2 и ул. Урицкого, 50 в соавторстве с архитектором Петровой Ниной Васильевной. 1984.
 Производственное здание отделения железной дороги в соавторстве с архитектором Петровой Ниной Васильевной, начало строительства 1986 г.
 Детская спортивная школа борьбы в соавторстве с архитектором Муравьёвым Борисом Александровичем. 1990.

Интерьеры магазинов 
 «Восток» 1972.
 «Звёздочка» 1973.
 «Молодая гвардия» в соавторстве с художником Сваловым. 1974.
 «Чайка» 1975.
 «Красноярский сувенир» 1975.
 «Дом одежды» 1975.
 «Сокол» 1976.
 «Экран» 1976.
 «Ермак» 1977.
 «Орбита» в соавторстве с Муравьёвым Борисом Александровичем. 1978.
 «Дом обуви» 1979.
 «Калачи» 1980.
 «Маяк» в соавторстве с художником Сваловым. 1981.
 «Волна» в соавторстве с художником Сваловым. 1981.
 «Бирюсинка» 1983.
 «Товары для женщин» 1984.
 «Детский мир» в соавторстве с художниками Набродовым, Журавлёвой и др. 1985.
 «ЦУМ» 1986.
 «Товары для мужчин» 1986.
 «Красноярская обувь» 1988.

Нереализованные проекты 
 Тренировочный каток и плавательный бассейн на о. Отдыха в соавторстве с архитектором Агафоновым.
 Детская спортшкола настольного тенниса в соавторстве с архитектором Горбуновым. 1981.
 Инженерно-лабораторный корпус института медицинских проблем Севера (начало строительства 1989 г.) в соавторстве с архитектором Петровой Ниной Васильевной. 1985.
 Творческие мастерские «Красноярскархпроекта».
 Реконструкция ангара под физкультурно-оздоровительный комплекс.

Награды 
 Народный архитектор Российской Федерации (2003)
 Заслуженный архитектор РСФСР (1978)

Публикации 

 Советский союз. 1967. №3.
 Салуцкий А. И сам Енисей восхищается им. Спортивная жизнь России. 1968. №1.
 Степанидин Г. Енисейчкая ладья. Спорт в СССР. 1968. №12.
 Орельский В. Творчество молодых. Архитектура. 1969. №6.
 Кассиль Л. Красноярская ладья. Неделя. 1969. №40.
 Белоусов В. Ладья над рекой. Литературная газета. 1969. №5.

Примечания 

1.	Профессиональная деятельность = Реализованные объекты}}

Ссылки 
 Виталий Владимирович Орехов
 Российская Академия Художеств
 Энциклопедия Красноярского края
 Аналитическая программа «Живые мысли» от 22 декабря 2012
 Газета «АиФ на Енисее»
 Студенческая газета «Сибирский форум» Сентябрь 2012
 Народные архитекторы Российской Федерации
 Виталий Орехов: «Красноярск — город культуры и хамства»
 Аналитическая программа «Время через край»
 Из интервью журнала «Миллион» с В. В. Ореховым (2003 г.)
 История Красноярского цирка

Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Архитекторы Российской Федерации